Насонов (Насонова) — русская фамилия. Происходит от имени Насон. Известные носители:

Насонов 
 
 Насонов, Анатолий Павлович (1954—2013) — руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации.
 Насонов, Арефа Акимович (1888—1938) — святой Русской православной церкви.
 Насонов, Аркадий Иванович (род. 1969) — российский художник, представитель младшей линии концептуализма. 
 Насонов, Арсений Николаевич (1898—1965) — советский историк.
Насонов, Валентин Николаевич (1881—неизвестно) — подполковник РИА и полковник армии УНР. Георгиевский кавалер.
 Насонов, Всеволод Николаевич (1900—1987) — советский инженер.
 Насонов, Дмитрий Николаевич (1895—1957) — советский цитофизиолог, член-корреспондент АН СССР, академик АМН СССР, сын Н. В. Насонова.
 Насонов, Евгений Львович (род. 1948) — академик РАМН, директор НИИ ревматологии.
 Насонов, Николай Викторович (1855—1939) — зоолог, академик Петербургской академии наук, затем — АН СССР.

Насонова 
 Насонова, Валентина Александровна (1923—2011) — российский ревматолог, академик РАМН, директор Института ревматологии РАМН (1970—2001).

См. также 
 Насонова
 Насоново